Stran zajema nogometna moštva, ki so nastopila na Svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1986.

Skupina A

Argentina

Selektor: Carlos Bilardo

Bolgarija

Selektor: Ivan Vutsov

Italija

Selektor: Enzo Bearzot

Južna Koreja

Selektor: Jung-Nam Kim

Skupina B

Belgija

Selektor: Guy Thys

Irak

Selektor: Ammo Baba

Mehika

Selektor: Bora Milutinović

Paragvaj

Selektor: Cayetano Re

Skupina C

Kanada

Selektor: Tony Waiters

Francija

Selektor: Henri Michel

Madžarska

Selektor: György Mezey

Sovjetska zveza

Selektor: Valeri Lobanovsky

Skupina D

Alžirija

Selektor: Rabah Saadane

Brazilija

Selektor: Telê Santana

Severna Irska

Selektor: Billy Bingham

Španija

Selektor: Miguel Muñoz

Skupina E

Danska

Selektor: Sepp Piontek

Škotska

Selektor: Alex Ferguson

Urugvaj

Selektor: Omar Borras

Zahodna Nemčija

Selektor: Franz Beckenbauer

Skupina F

Maroko

Selektor: José Faria

Angleška

Selektor: Bobby Robson

Poljska

Selektor: Antoni Piechniczek

Portugalska

Selektor: José Torres

Svetovno prvenstvo v nogometu 1986
1986